Mierzynek ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Mierzynek (Karlino), deutsch Neu Marrin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern
 Mierzynek (Lubicz), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Mierzynek (Międzychód), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen